GTB ist Abkürzung für:
 German Testing Board, Zusammenschluss von Experten zum Testen von Software und Systemen
 Gewerkschaft Textil-Bekleidung
 Godesberger Taschenbücher
 GTB Siebenstern, Gütersloh, (Gütersloher Taschenbücher)

 Grand Theft Bus, kanadische Indie-Rock-Band

 Gürbetalbahn: Bahnlinie Bern-Belp-Thun in der Schweiz
 Groupe de Travail “Bruxelles 1952”, Internationale Expertengruppe im Bereich der Automobil-Beleuchtung
 Golden Triangle Bank, Bank in Nordkorea
 Guaranty Trust Bank: Größte Bank Nigerias
 Genossenschafts-Treuhand Bayern GmbH
 Google Toolbar: Eine von Google zur Verfügung gestellte Symbolleiste für Webbrowser
 Gelenktrolleybus

 Gewerblich-technischer Bereich, Schulfach an Bayerischen Hauptschulen
 Gran Turismo Berlinetta bei Ferrari-Modellen

 Gigabit Transceiver Block, siehe FPGA

GTB